Сент-Ерм-Утр-е-Рамку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 120 км на схід від Ам'єна, 17 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 707 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1844,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Ерм-Утр-е-Рамкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Ерм-Утр-е-Рамкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена
 Ерм (мученик)

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена